A belga labdarúgó-bajnokság első osztályának 1909–1910-es szezonja volt a bajnokság 15. szezonja. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok a Royale Union Saint-Gilloise lett.

Végeredmény

Jupiler League
Belga 1
Belga 1